51-й выпуск  Амстел Голд Рейс — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Нидерландов. Гонка прошла 17 апреля 20216 года в рамках Мирового тура UCI 2016. Победу одержал итальянский велогонщик Энрико Гаспаротто.

Участники

Маршрут 
Старт гонки былв Маастрихте, а финиш в Валкенбюрге. В общей сложности предстояло преодолеть 34 категорийных подъёма. Протяжённость гонки составила чуть почти 250 км.

Ход гонки 
Прошлогодний победитель Михал Квятковский из команды  участие в гонке принял, но не смог финишировать и тем самым защитить свой титул.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт